Ла Нуева Тринидад има више значења:

 Ла Нуева Тринидад (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Нуева Тринидад (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику